Salmeroncillos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salmeroncillos de Abajo, ort, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Salmeroncillos (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar